Тираннозавроиды, или тираннозавры , — надсемейство хищных динозавров из клады  теропод, живших с юрского по меловой периоды (168,3—66,043 млн лет назад) на территориях современных Северной Америки, Европы и Азии.

Описание 
Тираннозавроиды были одними из крупнейших сухопутных хищников планеты и появились на суперконтиненте Лавразия в начале юрского периода. К концу мелового периода, тираннозавроиды были доминирующими крупными хищниками в северном полушарии. Остатки тираннозавроидов были найдены на континентах Северной Америки, Европы и Азии. Самым ранним из всех известных представителей надсемейства является Iliosuchus, живший около 169—164 млн лет назад. Длина Iliosuchus достигала 1,5 метров, в то время как представитель рода  имел длину в . Самым маленьким представителем надсемейства является Dilong, который был 1,6 метра в длину.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на май 2019 года в надсемейство включают следующие вымершие роды и семейства:
 Роды incertae sedis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Семейство 
 Семейство 
Также в надсемейство включают следующие таксоны в статусе nomen dubium: , , , , , .

Филогения 
Филогенетическая составляющая тираннозавроидов является объектом долгих споров. Большую часть XX века тираннозавроидов относили к инфраотряду карнозавров, который включает большинство крупных тероподов. В настоящее время принято считать, что тираннозавроиды относятся к группе целурозавров.

Три наиболее известные филогенетические схемы тираннозавроидов представлены ниже.

Xu et al., 2006

Holtz, 2004
{{clade| style=font-size:80%;line-height:80%
|label1=Coelurosauria 
|1={{clade
   |1=Compsognathidae
   |2={{clade
      |label1= Tyrannosauroidea 
      |1={{clade
         |1=Bagaraatan
         |2={{clade
            |1=Stokesosaurus
            |2=Dryptosaurus
            |3={{clade
               |1=Eotyrannus
               |2={{clade
                  |1=? ''Alectrosaurus
                  |2={{clade
                     |1=? Alioramus
                     |2=Tyrannosauridae}} }} }} }} }}
      |2=Maniraptoriformes
}} }} }}
 et al., 2005

В 1994 году Томас Хольц сгруппировал тираннозаоидов вместе с Elmisauridae, орнитомимозаврами и троодонтами в кладу целурозавров, названную Arctometatarsalia на основании деталей строения скелета конечностей. Базальные тираннозавроиды, подобные роду Dilong, видимо, имели конвергентное развитие сходных признаков. Группа Arctometatarsalia просуществовала недолго и больше не признавалась палеонтологами, которые обычно рассматривали тираннозавроидов в качестве базальных целурозавров вне Maniraptoriformes. Недавний анализ показал, что семейство Coeluridae, включающее юрские североамериканские роды Coelurus и , является сестринской группой к Tyrannosauroidea.

В 2010 году был описан новый член группы тираннозавров — Kileskus''. В результате кладистического анализа, проведённого А. О. Аверьяновым, С. А. Краснолуцким и С. В. Иванцовым, вид был отнесён в новое подсемейство Proceratosauridae.

Эволюционное дерево тираннозавров (2010):
 

Классификация 2019 года:

Примечания

Ссылки 
 Список видов на портале The Theropod Database.